Лакандонский язык — язык лакандонцев, проживающих на юго-востоке мексиканского штата Чьяпас. Принадлежит к юкатек-лакандонской группе майяской языковой семьи. По данным 2020 года имеется около 770 носителей. Часть этнических лакандонцев перешла на испанский, цоцильский и чольский языки.

Не является тональным, порядок слов — SVO, слова главным образом короткие. Сами лакандонцы называют свой язык Jach t’aan или Hach t’an.

Алфавит на латинской основе: a, ʌ, b, ch, chʼ, e, i, j, k, kʼ, m, n, o, p, pʼ, r, s, t, tʼ, ts, tsʼ, u, v, w, x, y, ʼ.

Примеры лексики 
 hun — один
 ka' — два
 ox — три
 läh — четыре
 hum — пять
 winik — мужчина
 ch’up или ch’upulal — женщина
 pek' — собака
 mis — кошка

Примечания

Ссылки 
 Испанско-лакандонский словарь онлайн

Майяские языки
Языки Мексики